Live — концертный альбом американского певца Ашера. Пластинка была выпущена 23 марта 1999 года на лейбле LaFace Records, диск включает в себя все имевшиеся к тому времени хиты Ашера.

Список композиций

Продажи 
Альбом получил на территории США статус золотого, разойдясь тиражом 500 000 копий.

Чарты

Примечания 

Альбомы 1999 года
Альбомы Ашера